Optic Nerve peut signifier :
 Optic Nerve (programme de surveillance), un programme de surveillance en masse mis en place en 2008 par le service de renseignements électronique du gouvernement britannique (GCHQ)
  Un pseudonyme du musicien Keith Tucker
 Optic Nerve, comic book publié depuis 1991 par l'Américain Adrian Tomine.

Voir aussi 
 Nerf optique